— японская фамилия. Известные носители:
 Мукаи Кёрай (1651—1704) — японский поэт.
 Мукаи, Марико (род. 1937) — японская сэйю.
 Мукаи, Масару (род. 1949) — японский астроном-любитель, первооткрыватель астероидов.
 Мукаи, Тиаки (род. 1952) — японский астронавт.

См. также 
 Мукай, Сёитиро (род. 1996) — японский спортсмен, борец дзюдо.